Rebecca Croft (Sydney, 20 de agosto de 1978) é uma atriz australiana.

Seu maior papel foi como Casey Mitchell na soap opera Home and Away, entre 1996 e 1997.

É irmã do ator Jamie Croft.

Ligações externas 
 

Atrizes da Austrália
Naturais de Sydney